Nilojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nilojärvi (sjö i Lappland), 
 Nilojärvi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar